Jaroslav Kudrna (* 5. prosince 1975, Hradec Králové) je bývalý český hokejový útočník. Naposledy působil v klubu Mountfield HK, hráčskou kariéru ukončil po sezoně 2015/16. Mimo Česko působil na klubové úrovni v Kanadě, USA a Rusku. V květnu 2016 se stal sportovním manažerem Mountfield HK. V současné době působí jako trenér mužstva SK Třebechovice pod Orebem v Krajské hokejové lize.

Příbuzní 
Jeho mladší bratr je bývalý český hokejový brankář Ladislav Kudrna, který odehrál několik sezón v britské EIHL.

Úspěchy

Individuální úspěchy 
 2009 – Utkání hvězd KHL

Týmové úspěchy 
 2007 – Mistr Ruské superligy (Metallurg Magnitogorsk)
 2008 – Titul v Super six (Metallurg Magnitogorsk)
 2009 – Finalista v Lize mistrů (Metallurg Magnitogorsk)

Klubové statistiky

Reprezentační statistiky

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky Bílí Tygři Liberec - Jaroslav Kudrna
 Oficiální stránky HC Škoda Plzeň - Jaroslav Kudrna
 Oficiální stránky HC ČSOB Pojišťovna Pardubice - Jaroslav Kudrna
 Oficiální stránky Mountfield HK - Jaroslav Kudrna
 
 
 

Čeští hokejoví útočníci
Hráči HC Hradec Králové
Hráči HC Pardubice
Hráči HC Plzeň
Hráči HC Třinec
Hráči HC Liberec
Hráči Kentucky Thoroughblades
Hokejisté British Columbia Hockey League
Čeští hokejoví reprezentanti
Hokejisté Ruské superligy
Hokejisté KHL
Hráči draftovaní San Jose Sharks
Narození v roce 1975
Narození 5. prosince
Narození v Hradci Králové
Žijící lidé
Muži